Клер Лю — победительница турнира.

Посев 

  Кайла Дэй (Четвертьфинал)
  Уитни Осигве (Четвертьфинал)
  Клер Лю (Титул)
  Елена Рыбакина (Первый раунд)
  Марта Костюк (Второй раунд)
  Кэрсон Брэнстин (Четвертьфинал)
  Тейлор Джонсон (Первый раунд)
  Эмили Эпплтон (Второй раунд)

<li>  Мария Камила Осорио Серрано (Третий раунд)
<li>  Ван Синьюй (Третий раунд)
<li>  Ольга Данилович (Первый раунд)
<li>  Май Хонтама (Третий раунд)
<li>  Ван Сиюй (Первый раунд)
<li>  София Севинг (Четвертьфинал)
<li>  Зил Десаи (Третий раунд)
<li>  Лян Эн-шо (Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира 

Юниоры